Die Saison 2009/10 der Hessenliga war die 32. Spielzeit der Fußball-Hessenliga und die zweite als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich die zweite Mannschaft des FSV Frankfurt mit 13 Punkten Vorsprung auf den SC Waldgirmes.

Die Abstiegsränge belegten der KSV Klein-Karben, Germania Ober-Roden, TSG Wörsdorf und SVA Bad Hersfeld. Ebenfalls stieg Viktoria Aschaffenburg ab, nachdem der Verein im November 2009 Insolvenz angemeldet hatte und das Verfahren im Juni 2010 eröffnet worden war. Auf dem Relegationsplatz landete der OSC Vellmar, der dort aber – aufgrund des Rückzugs von Aschaffenburg – den Klassenerhalt schaffte.

Aus den drei Staffeln der Verbandsliga Hessen stiegen Eintracht Wetzlar, Rot-Weiß Darmstadt sowie über die Relegationsrunde der 1. FCA Darmstadt auf. Der SV Buchonia Flieden rückte als Vizemeister der Verbandsliga Staffel Nord für den aufstiegsberechtigten Meister VfB Süsterfeld nach, da dieser Insolvenz angemeldet und auf den Aufstieg verzichtet hatte. Die Hessenliga spielte in der folgenden Spielzeit mit 18 Mannschaften.

Die Torschützenkönige wurden Steffen Moritz vom RSV Würges und Leif Langholz vom SC Waldgirmes mit jeweils 25 Toren.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Hessenliga 
Die Relegation bestritten die zwei Verbandsliga-Vizemeister VfB Unterliederbach (Mitte) und 1. FCA Darmstadt (Süd) zusammen mit dem Dritten der Verbandsliga Nord, TSV Lehnerz, und dem 15. der Hessenliga, dem OSC Vellmar. Nach drei Spieltagen, an denen jede Mannschaft je einmal auf jede andere traf, setzte sich schließlich der 1. FCA Darmstadt durch, der damit in die Hessenliga aufstieg. Der OSC Vellmar erreichte den Klassenverbleib, während Unterliederbach und Lehnerz in der Verbandsliga verblieben.

|}

|}

Weblinks 
 Hessenliga 2009/10 bei kicker.de
 Hessenliga 2009/10 bei fussballdaten.de
 Hessenliga 2009/10 bei weltfussball.de

2009
Fußballsaison 2009/10